Langelage steht für

 Gut Langelage, Rittergut in Bohmte, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Langelage ist der Name von

 Otto Georg zu Münster-Langelage (1825–1893), deutscher Kreishauptmann und Reichstagsabgeordneter